

Мокрий Двур — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мокрий Двур — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства